Freyersen ist die Bezeichnung der niedersächsischen Orte
Freyersen, Ortsteil der Gemeinde Heeslingen
 Freyersen (Langeloh), Ortsteil der Gemeinde Langeloh